Лос Мохос има више значења:

 Лос Мохос (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Мохос (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику